Conie steht für:

 Conie (Loir), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Loir
 Conie (Conie), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des gleichnamigen Flusses Conie (Loir)
 Conie-Molitard, französische Gemeinde im Département Eure-et-Loir

Siehe auch:
 Cony
 Coni